Кызыл-Шорское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Таштаголького района Кемеровской области России. 

Административный центр — посёлок Ключевой.

Название 
В переводе с шорского языка «Кызыл» — красный.

География 
На западе граничит с Коуринским сельским поселением, на юге с Республикой Алтай.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Таштагольского района
Сельские поселения Кемеровской области